Muhàmmad ibn Mussa al-Khwarazmí (780-850), matemàtic, geògraf i astròleg/astrònom creador dels termes àlgebra i algorisme
 Abu Bakr al-Khwarizmi (934-1002), escriptor persa en llengua àrab
 Abu-r-Rayhan Muhàmmad ibn Àhmad al-Biruní, conegut com al-Biruní o al-Khwarizmí (973-1048), filòsof i científic persa